Rieka – potok na Słowacji, dopływ Dunajca
 Rieka – potok na Słowacji, dopływ Popradu
 Rieka – potok, dopływ Bieli